Baron Bruce steht für folgende britische Adelstitel:

 Baron Bruce of Annandale, Peerage of England, 1295
 Baron Bruce of Whorlton, Peerage of England, 1641, siehe Earl of Elgin
 Baron Bruce of Skelton, Peerage of England, 1664, siehe Marquess of Ailesbury
 Baron Bruce of Tottenham, Peerage of Great Britain, 1746
 Baron Bruce of Donington, Life Peerage, Peerage of the United Kingdom, 1975, siehe Donald Bruce, Baron Bruce of Donington
 Baron Bruce of Bennachie, Life Peerage, Peerage of the United Kingdom, 2015, siehe Malcolm Bruce

 Baron Bruce-Gardyne, Life Peerage, Peerage of the United Kingdom, 1983, siehe John Bruce-Gardyne, Baron Bruce-Gardyne
 Baron Bruce-Lockhart, Life Peerage, Peerage of the United Kingdom, 2006, siehe Sandy Bruce-Lockhart, Baron Bruce-Lockhart